

Agglomerációk 
A legnagyobb spanyol agglomerációk 2009. jan. 1-én:

Városok 
Spanyolország legnagyobb települései lakónépesség szerint:

Jegyzetek

Források 
 www.world-gazetteer.com (2010. január 9.)

 
Települések listái országok szerint
Városok
Spanyolországgal kapcsolatos listák